Mesa puede hacer referencia a:

Muebles 
 Mesa, mueble formado por un tablero con patas.
 Mesa camilla, mesa de tablero redondo con faldas.
 Mesa de dibujo, plancha de madera donde se puede fijar una hoja de papel para hacer un dibujo.
 Mesa de juego, un tipo de mueble diseñado para desarrollar juegos de mesa sobre él.
 Mesa de billar, mesa sobre la que se practica el juego del billar.
 Mesa de ajedrez, mesa concebida para acoger una partida de ajedrez.
 Mesa de ofrendas, mesa, por lo general de piedra, en la que se depositaban ofrendas.
 Mesa luminosa, dispositivo de visualización que se utiliza para revisar película, fotografía o ilustraciones transparentes.

Toponimia 
 Mesa (Arizona), ciudad del estado de Arizona, Estados Unidos.
 Mesa (California), lugar designado por el censo en el estado de California, Estados Unidos.
 Cerro Mesa Ahumada, plataforma geológica que divide el Valle de México y Valle del Mezquital.
 Condado de Mesa, Colorado, Estados Unidos.
 Camín de la Mesa, antiguo camino de Asturias.
 Río Mesa, afluente del río Piedra.
 La Mesa, municipio colombiano en la provincia de Tequendama.
 Las Mesas (Táchira). Población del Estado Táchira, en Venezuela, capital del municipio Antonio Rómulo Costa.
 Las Mesas (Venezuela). Región natural del oriente de Venezuela.
 Parque natural de Las Ubiñas-La Mesa.
 Parque nacional Mesa Verde (Mesa Verde National Park), Estados Unidos.

Historia 
 Mesa Redonda, en la leyenda del rey Arturo , mesa mística de Camelot. 
 Mesa de Salomón, mesa donde se cuenta que en ella el rey escribió todo el conocimiento del Universo.
 Estela de Mesa, piedra de basalto negro con inscripción del rey moabita Mesa del siglo IX a. C.

Ciencia 
Astronomía
 Mesa, constelación. 

Informática
 Mesa, lenguaje de programación .
 Mesa 3D, biblioteca gráfica de código abierto.
 Black Mesa , varios artículos relacionados al videojuego Half-Life.

Ingeniería de sonido
 Mesa de mezclas de audio o mesa mezcladora. Dispositivo empleado en ingeniería de audio en el que se mezclan señales de audio, bien sea para la grabación, la edición o la reproducción de sonidos (música o de cualquier otro tipo).
 Mesa de mezclas de vídeo, sistema que permite selecionar, mezclar y manipular diferentes fuentes de vídeo.
 Mesa de ayuda, recursos para prestar servicios a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Apellido 
 Mesa (también Meza), con mayor distribución en Andalucía y Canarias. Frecuente en toda Hispanoamérica.

Miscelánea 

Juegos
 Juegos de mesa, juegos que se juegan sobre una mesa.
 Tenis de mesa, deporte de raquetas que se practica sobre un tablero.

Geología
 Mesa, formación geológica en forma de mesa.
.

Náutica 
 Mesas de guarnición, tablones gruesos puestos horizontalmente entre la parte interior del costado del buque.

Otros
 Mesa redonda (reunión), forma de debate académico y político.
 Baile de mesa, tipo de danza erótica.

Política
 Mesa, institución jurídica que forma parte de los parlamentos.
 Mesa de edad, órgano de gobierno, de carácter transitorio, que preside inicialmente las sesiones constitutivas de una cámara.

Enlaces externos